

Urodzili się 

 Maurycjusz (cesarz bizantyjski)

539